Dit is een lijst van planetoïden 53101-53200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53101) - || 1999 AY || 7 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53102) - || 1999 AZ || 7 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53103) - || 1999 AB2|| 6 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (53104) - || 1999 AP3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53105) - || 1999 AT3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53106) - || 1999 AG4|| 6 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (53107) - || 1999 AU4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53108) - || 1999 AW4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53109) - || 1999 AD5|| 12 januari 1999 || I. P. Griffin
|-
| (53110) - || 1999 AR7|| 11 januari 1999 || LINEAR
|-
| (53111) - || 1999 AJ8|| 6 januari 1999 || LONEOS
|-
| (53112) - || 1999 AK8|| 6 januari 1999 || LONEOS
|-
| (53113) - || 1999 AP8|| 7 januari 1999 || LONEOS
|-
| (53114) - || 1999 AV9|| 10 januari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (53115) - || 1999 AM14|| 8 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53116) - || 1999 AE17|| 11 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53117) - || 1999 AW19|| 13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53118) - || 1999 AU20|| 13 januari 1999 || ODAS
|-
| (53119) - || 1999 AV20|| 13 januari 1999 || ODAS
|-
| (53120) - || 1999 AE21|| 13 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (53121) - || 1999 AJ21|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (53122) - || 1999 AS22|| 14 januari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (53123) - || 1999 AB23|| 15 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53124) - || 1999 AC23|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (53125) - || 1999 AL24|| 15 januari 1999 || CSS
|-
| (53126) - || 1999 AO24|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (53127) - || 1999 AH25|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (53128) - || 1999 AS25|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (53129) - || 1999 AY29|| 13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53130) - || 1999 AY30|| 14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53131) - || 1999 AM31|| 14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53132) - || 1999 AS31|| 14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53133) - || 1999 AQ34|| 15 januari 1999 || LONEOS
|-
| (53134) - || 1999 BG1|| 18 januari 1999 || Kleť
|-
| (53135) - || 1999 BA3|| 19 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53136) - || 1999 BB3|| 19 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53137) - || 1999 BL4|| 19 januari 1999 || ODAS
|-
| (53138) - || 1999 BW4|| 19 januari 1999 || ODAS
|-
| (53139) - || 1999 BG5|| 18 januari 1999 || CSS
|-
| (53140) - || 1999 BT5|| 20 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (53141) - || 1999 BW6|| 21 januari 1999 || ODAS
|-
| (53142) - || 1999 BR7|| 21 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (53143) - || 1999 BB9|| 22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (53144) - || 1999 BN9|| 22 januari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (53145) - || 1999 BT9|| 24 januari 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (53146) - || 1999 BG10|| 23 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (53147) - || 1999 BB14|| 22 januari 1999 || ODAS
|-
| (53148) - || 1999 BV14|| 18 januari 1999 || N. Kawasato
|-
| (53149) - || 1999 BZ14|| 22 januari 1999 || T. Urata
|-
| (53150) - || 1999 BV17|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (53151) - || 1999 BC24|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (53152) - || 1999 BH25|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (53153) - || 1999 BZ25|| 25 januari 1999 || T. Urata
|-
| (53154) - || 1999 BT27|| 17 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53155) - || 1999 BB30|| 19 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (53156) - || 1999 CF || 4 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53157) Akaishidake || 1999 CP || 5 februari 1999 || M. Akiyama
|-
| (53158) - || 1999 CW1|| 7 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53159) Mysliveček || 1999 CN3|| 10 februari 1999 || P. Pravec
|-
| (53160) - || 1999 CO4|| 11 februari 1999 || J. M. Roe
|-
| (53161) - || 1999 CP6|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53162) - || 1999 CG7|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53163) - || 1999 CK8|| 13 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53164) - || 1999 CV9|| 14 februari 1999 || J. Broughton
|-
| (53165) - || 1999 CX9|| 12 februari 1999 || W. Bickel
|-
| (53166) - || 1999 CG10|| 15 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53167) - || 1999 CJ10|| 15 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53168) - || 1999 CV10|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53169) - || 1999 CA18|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53170) - || 1999 CH19|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53171) - || 1999 CP21|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53172) - || 1999 CQ21|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53173) - || 1999 CF22|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53174) - || 1999 CH28|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53175) - || 1999 CP30|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53176) - || 1999 CF31|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53177) - || 1999 CR31|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53178) - || 1999 CT35|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53179) - || 1999 CB36|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53180) - || 1999 CS38|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53181) - || 1999 CT40|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53182) - || 1999 CW40|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53183) - || 1999 CZ41|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53184) - || 1999 CM43|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53185) - || 1999 CZ44|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53186) - || 1999 CB45|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53187) - || 1999 CD48|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53188) - || 1999 CM49|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53189) - || 1999 CR49|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53190) - || 1999 CT49|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53191) - || 1999 CU49|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53192) - || 1999 CB50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53193) - || 1999 CQ51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53194) - || 1999 CA52|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53195) - || 1999 CL53|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53196) - || 1999 CF55|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53197) - || 1999 CR56|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53198) - || 1999 CO60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53199) - || 1999 CL62|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53200) - || 1999 CZ63|| 12 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten